Джавади () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джавади, Рамин (род. 1974) — ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения.
 Джавади, Эбрахим (род. 1943) — иранский борец вольного стиля, многократный чемпион мира и Азиатских игр, призёр Олимпийских игр.
 См. также 
 Джавад
 Джавадов